Gwendoline (naam)
 Gwendoline (opera) - opera van de Franse componist Emmanuel Chabrier
 Gwendoline Eastlake Smith - Engels tennisspeelster
 Gwendoline Christie - Brits model en actrice
 Gwendoline van Putten School - school op St. Eustatius